— японский геймдизайнер, иллюстратор и арт-директор, получивший известность за его работу в качестве дизайнера монстров первых трёх игр серии Silent Hill.

Биография 
Ито родился в 1972 году в городе Сайтама, в 1997 году окончил Университет искусств Тама по специальности «графический дизайн». В студенческие годы его вдохновляло творчество Хорста Янссена.

Присоединился к Konami в 1997 году и стал частью команды Team Silent, где он работал в качестве дизайнера монстров для первой части игры Silent Hill, арт-директором в Silent Hill 2, и Silent Hill 3. Действие Silent Hill 2 происходит в конце 1970-х или начале 1980-х годов. Silent Hill 3 изначально должен был стать рельсовым шутером, а не сиквелом. Поскольку вторая часть стартовала в японской продаже не очень хорошо, то «план был ужасный». На это потратили много времени и часть бюджета. Ито радовался, что от такой модели всё-таки отказались. Вышедшим в 2012 году изданием Silent Hill HD Collection он был разочарован, назвав релиз «убогим» и добавив «OMG!».

После выхода игры Silent Hill 4 в 2004 году, группа Team Silent была расформирована. Ито и сценарист Хироюки Оваку продолжили работать вместе над мангой Silent Hill: Cage of Cradle (2006), опубликованной Konami, загружаемой для сотовых телефонов только в Японии. Обложки для японских версий Silent Hill: Homecoming и Silent Hill: Downpour так и не увидели свет по причине отмены изданий.

В свободное время Масахиро изучал русский язык (прабабушка была из России), признаваясь, что он без ума от русской и германской культуры 1940-х годов. Так, работая над SH Zero, он хотел назвать Пирамидоголового русским именем: «Я размышлял над русским и английским наименованием этого монстра, и понял, что английское ему совсем не подходит. Русское название так и вертелось у меня в уме». Также Ито трудился для японских карточных игр и участвовал в проекте Metal Gear Solid 4. Он является автором книги по искусству под названием The 2nd Wild Pig, которая доступна только в Японии. Большой поклонник немецких и советских танков и самолётов Второй мировой войны: края шлема «Пирамидоголового» вдохновлены боковой юбкой «Королевского тигра». В аниме ему понравились MS-06S Char's Zaku II из Gundam и серийные Евы из фильма «Конец Евангелиона». Конце 1990-х годов Ито часто слушал альбом The Fat of the Land группы The Prodigy, и Кит Флинт в клипе на песню «Breathe» косвенно повлиял на дизайн потусторонней школы в первой части Silent Hill. Кроме того, дизайнер неоднократно повторял, что там идёт снег, а не пепел, опровергая теорию фанатов, смотревших экранизацию 2006 года, не являвшуюся каноном. В начале Silent Hill 2 Джеймс Сандерленд ищет глазами свою жену, а не смотрит в зеркале на игрока.

В 2008—2010 годах Sony Computer Entertainment Japan разрабатывала безымянный научно-фантастический хоррор для PlayStation 3. Главной особенностью являлась мрачная Россия в условиях постапокалипсиса. Проект отменили без анонса, об игровом процессе неизвестно ничего, как нет и официальных скриншотов.

С 2014 года Ито работал над проектом Acid Bufferzone, который намерен выпустить в виде графической новеллы.

16 апреля 2018 года Масахиро рассказал, что у него есть идеи для хоррор-игры, но не во вселенной «Silent Hill»: «Мне нравится мой персонаж „Пирамидоголовый“, но я действительно не хочу его больше использовать. Как бы там ни было, сделать новый „Silent Hill“ без него будет сложно. Так что, если бы я разрабатывал хоррор-игру, то это была бы не игра из серии SH. И одним из элементов хоррора стали бы деревья сакуры». Он опубликовал концепт-арт, который нарисовал в 2013 году для отменённой игры во вселенной Silent Hill, но в низком разрешении, потому что дал подписку о неразглашении. После отмены проекта, Ито не хватало денег при работе свободным художником.

В 2019 году Ито пригласили к сотрудничеству с Wargaming.net. Он принял участие в разработке в разработке мода Хеллоуин к World of Tanks. Также сделал дизайн двух существ в аниме «HUMAN LOST. Исповедь неполноценного человека».

4 января 2020 года Масахиро без каких-либо подробностей сообщил, что работает над новым проектом в качестве основного участника. 28 мая 2021 года Ито написал, что не знает о Silent Hill 5, но трудился над отменённой игрой в качестве арт-директора и ведущего аниматора, у которой был дизайн как у Grand Theft Auto. Проект не предполагался в жанре ужасов.  

Тем, кто хочет попытаться выпустить продолжение Silent Hill, дизайнер рекомендовал забыть все материалы в этой серии и не делать их похожими на фан-арт. Основные темы уже были связаны со страхом и беспокойством (туман, темнота, ржавчина, заброшенность, кровь, металлические заборы и полы). Куда важнее придумать новые идеи для индустрии ужасов, чем эксплуатировать старые. «Если это не сиквел, и мне не придётся использовать Пирамидоголового или у меня будет возможность убить его во вступлении, то я без колебаний присоединюсь».

Для рисования использует графический планшет Wacom Intuos3 A5 PTZ-630, программы Adobe Photoshop CS2, Corel Painter 9 и ZBrush.

Работы

Примечания

Литература 
 Perron B. Silent Hill: The Terror Engine. — San Francisco: University of Michigan Press, 2012. — 162 p. — ISBN 978-0472051625

Ссылки 

Геймдизайнеры Японии
Сотрудники Konami